Materiel är redskap för specifikt ändamål, och kan syfta på:

Kontorsmateriel – hjälpmedel som används för kontorsarbete, se kontorsvaror
Sjukvårdsmateriel
Krigsmateriel där
 tygmateriel är vapen, ammunition och annan materiel avsedd för militärt bruk 
 intendenturmateriel är förnödenheter
Rullande materiel – i spårtrafik ett sammanfattande namn på alla anordningar som kan rulla längs rälsen

Materiel är hjälpmedel som är framställda av material. 

Språkrådet rekommenderar dock att genomgående använda formen material i allmänt språkbruk.

Referenser

Se även
Material – vanligen råämne som något är framställt av 
Materia – alla de föremål som har massa och utsträckning i rummet